Хост-процесс Windows (Rundll32) — компонент операционных систем семейства Microsoft Windows, запускающий программы, находящиеся в динамически подключаемых библиотеках. Находится по адресу %WINDIR%\System32\rundll32.exe. Программа поддерживает параметры filename (название .DLL-файла), function_name (имя экспортированной функции в файле) и function-arguments (различные аргументы для выполнения).

Библиотека как программа 
Динамически подключаемая библиотека (DLL) обычно является программным модулем для предоставления функций другим программам, однако, она не может запускаться в ОС Windows напрямую. RUNDLL же позволяет вызывать отдельные функции DLL, имя которых задаётся в командной строке. Выполнение осуществляется в отдельном процессе, поэтому вызовы RunDLL используются и другими программами, которые хотят защитить свой процесс от ошибок в вызываемой DLL. Точно так же могут вызываться и функции программ в исполняемых файлах системы (.exe-файлы).

Примеры:

 RUNDLL32 SHELL32.DLL,Control_RunDLL hotplug.dll
 Откроется функция  Удалить или извлечь аппаратное устройство , например, подключённое к USB.
 RunDll32.EXE SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 2RunDll32.EXE USER.EXE,ExitWindowsExec
 Перезагрузка (перезагрузка системы) (в Windows XP программа Reboot управляется файлом shutdown.exe.)
 RunDll32.EXE URL.DLL,FileProtocolHandler "%1"
 открывает файл под именем «%1» и связанное с ним приложение по умолчанию (автоматическое распознавание файла)

Панель управления 
Файлы панели управления (CPL), которые обычно находятся в виртуальной папке панели управления, могут вызываться альтернативы методом, используя RUNDLL, вызванную с помощью командной строки вызовом Shell32.dll:

Код:
 RUNDLL32 SHELL32.DLL,Control_RunDLL filename.CPL,@n,t
 filename.CPL имя CPL-файла панели управления.
 n… апплет в файле CPL
 t… Количество вкладок, когда апплет имеет их несколько.

Примеры:

 RUNDLL32 SHELL32.DLL,Control_RunDLL TIMEDATE.CPL,@0,1
 открывает функции настройки часового пояса, даты / времени.
 RUNDLL32 shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4
 Настройка мыши для пользователей с ослабленным зрением.

Использование 
Этот метод может быть использован как в командной строке или при пакетной обработки данных различных скриптов, так и с помощью обычных ярлыков (LINK-файлов). Поскольку функции работают в контакте с операционной системой, рекомендуется соблюдать осторожность в определённых экспериментах и рекомендуется только достаточно опытным пользователям.

Типичные источники ошибок 
Предполагается, что функция, вызываемая Rundll32.exe, имеет следующую сигнатуру:

 void CALLBACK NameFuction(HWND hwnd, HINSTANCE hinst, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow);

Этим, однако, нередко пренебрегают (подобные примеры на этой странице). Это часто приводит к повреждению стека и к непредсказуемому поведению, например, зацикливанию.

Безопасность 

Угрозы безопасности могут происходить из-за использования rundll32 вирусами, шпионскими программами, использующими его как «тёзку» для своих программ-вредителей.

Прежде всего это позволяет RUNDLL скрыть фактического злодея: в сообщениях об ошибках и журналах (записях журнала) определяется в качестве причины имя файла EXE. Ею оказывается rundll32.exe, но при этом абсолютно безупречной — вредоносная программа, находящаяся в DLL, и её имя не упоминается во многих случаях. Вместо того, чтобы определить, какие DLL является нежелательным, обвиняется rundll32.exe.

Кроме того, в случае, если этот файл находится в ином местоположении, нежели %windir%\system32\rundll32.exe и запущен из этого другого местоположения — то он может являться вирусом и не иметь отношения к оригинальному файлу.

Ссылки 
 What’s the guidance on when to use rundll32? Easy: Don’t use it
 What is rundll32.exe? Is rundll32.exe spyware or a virus?
 RUNDLL and RUNDLL32
 
 How to run Control Panel tools by typing a command
 C++ — System Dialogs

Примечания 

Компоненты Windows